Angelina Armani (Brooklyn, 18 de novembro de 1987) é uma atriz pornográfica e modelo erótica americana. Após aparecer em um pequeno número de lançamentos, ela assinou com a Digital Playground em outubro de 2008. Deixou a empresa seis meses depois.

Prêmios e indicações 
 2009: Nightmoves Best New Starlet
 2010: AVN Award – Best New Starlet — indicada
 2010: XBIZ Award – New Starlet of the Year — indicada
 2010: XRCO Award – New Starlet — indicada

Ligações externas 

 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Modelos eróticas
Naturais de Nova Iorque (cidade)